Красное знамя может означать:

 Красное знамя — один из символов революционной борьбы.
 Почётное революционное Красное Знамя — боевая награда, которой награждались части и соединения Красной Армии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красное Знамя — посёлок в Морозовичском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Красное Знамя — посёлок в Узовском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Красное Знамя — деревня в Добрушском районе Гомельской области, упразднена в 2005 году.

Россия 
 Красное Знамя — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Красное Знамя — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Красное Знамя — хутор в Николаевском районе Волгоградской области.
 Красное Знамя — посёлок в Поворинском районе Воронежской области.
 Красное Знамя — посёлок в Галичском районе Костромской области.
 Красное Знамя — хутор в Курганинском районе Краснодарского края.
 Красное Знамя — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Красное Знамя — посёлок в Грязинском районе Липецкой области.
 Красное Знамя — село в Москаленском районе Омской области.
 Красное Знамя — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Красное Знамя — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Красное Знамя — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Красное Знамя — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Красное Знамя — хутор в Весёловском районе Ростовской области.
 Красное Знамя — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Красное Знамя — село в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Красное Знамя — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Красное Знамя — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Красное Знамя — село в Уваровском районе Тамбовской области.
 Красное Знамя — посёлок в Спировском районе Тверской области.
 Красное Знамя — деревня в составе города Тверь Тверской области.

Украина 
 Красное Знамя — до 2016 г. название посёлка Любомировка в Снигирёвском районе Николаевской области

Периодические издания

Латвия 
 «Красное знамя» — прежнее название городской газеты города Даугавпилс, с 20 ноября 1991 года газета «Динабург», в настоящее время «Динабург. Вести».

Россия 
 «Красное знамя» — газета города Братска Иркутской области.
 «Красное знамя» — газета города Глазова.
 «Красное знамя» — газета города Ельца Липецкой области.
 «Красное знамя» — название краснодарской газеты «Вольная Кубань» с 1921 по 1937 год.
 «Красное знамя» — газета города Нефтекамска.
 «Красное знамя» — газета Приморского края.
 «Красное знамя» — газета Республики Коми.
 «Красное знамя» — газета Рузского городского округа Московской области.
 «Красное знамя» — газета Томской области.

Украина 
 «Красное знамя» — газета Харьковского обкома КП Украины и областного Совета народных депутатов, издаётся с 1938 года.

Предприятия 
 «Красное знамя» — предприятие по выпуску радиоэлектронной аппаратуры в Рязани.
 «Красное знамя» — бывшая трикотажная фабрика в Санкт-Петербурге, здание которой является памятником авангарда.

Спорт 
 «Красное знамя» — название добровольного спортивного общества профессиональных союзов Белорусской ССР в 1958-1986 годах.
 «Красное знамя» — футбольный клуб из Москвы, существовавший в XX веке.
 «Красное знамя» — название футбольного клуба «Витебск» (Витебск) в 1960—1963 годах.
 «Красное Знамя» — название футбольного клуба «Текстильщик» (Иваново) в 1947—1957 годах.
 «Красное знамя» — название футбольного клуба «Знамя» (Ногинск) в 1936—1948 годах.
 «Красное Знамя» — название футбольного клуба «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) в 1936—1937 и 1946—1957 годах.
 «Красное знамя» — название футбольного клуба «Меланжист» из Егорьевска в 1936—1951 годах.
 «Красное Знамя» — название хоккейного клуба «Рязань» (Рязань) в 1959—1962 годах.

Прочее 
 «Красное знамя» — политическая организация.
 «Красное знамя» — партизанский отряд в Карелии.
 «Красное знамя» — позднее, с 1922 года, наименование канонерской лодки «Храбрый».
 «Красное знамя» — канонерская лодка, входившая в состав Балтийского флота ВС Союза ССР.
 «Красное знамя» — название ранее существовавшего стадиона «Труд» в Москве (располагался на территории нынешнего Пресненского района).
 «Красное знамя» — стадион СШ «Сатурн» в Раменском.
 Красное Знамя — железнодорожная станция в Смолевичском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
  — название ряда орденов различных социалистических стран, включая СССР.
 
 Кызыл-Байрак
 Красный флаг